«Плохой робот» () — фантастический короткометражный фильм ужасов 2011 года, снятый Рори Робинсоном.

Сюжет 
События фильма происходят в недалеком будущем, где телевизорами во всю стену и роботами уже никого не удивишь. Родители мальчика по имени Алекс постоянно ссорятся. Семья стала рушиться прямо на его глазах и нет никого рядом, кто бы мог поддержать его в трудную минуту. И вот мальчику дарят друга — робота по имени Блинки. Поначалу Алекс очень радуется такому интересному подарку, но со временем он начинает понимать, что Блинки не решит всех его проблем и что его семья так и будет дальше разваливаться. Тогда он начинает вымещать всю злобу на роботе, даже не подозревая, на что способно такое, казалось бы, безобидное создание.

В ролях

См. также 
 Я, робот (фильм)

Ссылки 
 
 

Научно-фантастические фильмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы США 2011 года
Фантастические фильмы Ирландии
Фильмы о роботах